

Esport 
 Luis García Postigo (1969-), futbolista mexicà
 Luis García Tevenet (1974-), futbolista espanyol
 Luis Javier García Sanz (1978), futbolista català
 Luis García Conde (1979-), futbolista espanyol (porter)
 Luis García Fernández (1981-), futbolista espanyol

Cultura 
 Luis García Berlanga (1921 - 2010), director de cinema valencià
 Luis García Mozos (1946-), dibuixant de còmics i il·lustrador espanyol
 Luis García Montero (1958-), poeta espanyol

Política 
 Luis García Meza Tejada (1929-), dictador bolivià
 Luis Andrés García Sáez (1954-), polític i empresari català